Dans la mythologie grecque, Otos (en grec ancien , « oiseau de nuit ») est un Géant, fils de Gaïa (la Terre) et d'Ouranos (le Ciel) ou de Tartare (les Enfers) selon les versions.

Selon d'autres versions, il est fils de Poséidon et n'est pas un Géant, car il apparait dans la mythologie avant l'apparition des Géants, lorsqu'il entasse avec son frère Éphialtès le mont Pélion sur le Mont Ossa dans le but d'atteindre le sommet du mont Olympe.

Otos, le Géant, poursuit Artémis de ses amours, mais elle le tue lors de la Gigantomachie, épisode figuré sur le Grand Autel de Pergame.

Références

Sources 
  (Préface).
 .

Otos fils de Gaïa
Otos fils de Gaïa